As corridas de aventura em Portugal são uma das variantes da orientação, modalidade sob a tutela da Federação Portuguesa de Orientação (FPO).

Ligações externas
 
 

Desportos individuais